Der Begriff Locusta bezeichnet:
 eine Gattung der Kurzfühlerschrecken (Caelifera) mit der einzigen Art Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria)
 den Namen einer römischen Giftmischerin des ersten Jahrhunderts n. Chr., siehe Lucusta